Germanodactylus est un genre éteint de ptérosaures ptérodactyloïdes découvert dans des sédiments du Jurassique supérieur d'Allemagne, y compris le calcaire de Solnhofen.
 
On a longtemps pensé que ses spécimens appartenaient au genre Pterodactylus.

Description 
Son envergure était de . La morphologie de sa crête est distinctive, elle pouvait servir de gouvernail pendant le vol, ou peut-être, à la séduction du sexe opposé lors de la saison des amours.

Liste des espèces 
La seule espèce considérée comme valide est l'espèce type Germanodactylus cristatus.

L'espèce Germanodactylus rhamphastinus Wagner, 1851, découverte également en Allemagne, a été renommée et attribuée à un nouveau genre par Vidovic et Martill en 2017 : Altmuehlopterus.

Classification 
La taxonomie de Germanodactylus et des ptérodactyloïdes est très discutée.

En 2018, Longrich, Martill, et Andres établissent le cladogramme ci-dessous qui place Germanodactylus dans une famille distincte les Germanodactylidae, appartenant aux Archaeopterodactyloidea, une super-famille des Lophocratia :

Le cladogramme réalisé en 2014 et mis à jour en 2017 par Steven Vidovic et David Martill (ce dernier étant co-auteur de l'analyse phylogénique de 2018) est très sensiblement différent. Germanodactylus est pour eux un Dsungaripteroidea basal au sein du clade des Lophocratia :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Pterosauria
 Pterodactyloidea
 Ptérodactyle

Dsungaripteridae
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure du Jurassique
Reptile préhistorique d'Europe
Animal du Jurassique supérieur
Ptérosaure d'Europe
Taxon fossile décrit en 1964